Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года — 4-й турнир Азиатского кубка вызова среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 9 по 13 марта 2014 года в Харбине, Китай. Впервые на Азиатском кубке Вызова принимала команда из другого континента нежели Евразия. Этой командой стала сборная Австралии. Победителем стала первая сборная Китая, одолевшая в финале сборную КНДР со счётом 2:1. Бронзовую медаль выиграла вторая сборную Республики Корея, победившая в матче за третье место дебютанток турнира, сборную Австралии — 2:1 в овертайме.

Лучшим вратарём турнира была признана игрок сборной КНДР Ри Хё Ён. Лучшим защитником стала китаянка Лю Чжисин, а нападающим её соотечественница — Фан Син, ставшая ещё и лучшим бомбардиром кубка.

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 4 линейных судей для обслуживания матчей Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года.

Главные судьи
  Ким Джинхва
  Лю Чуньхуа
  Ли Кёнсун

Линейные судьи
  Фу Юэ
  Фу Чженнан
  Сан Гон
  Ван Цзий

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+8).

Финал 

Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ри Хё Ён
 Защитник:  Лю Чжисин
 Нападающий:  Фан Син

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Джоди Уолкер
  Вон Чхолсун
  Ю Баивэй
  Хан Соочжин

Примечания

Ссылки 

 
 

Ж